Новопа́вловск — топоним:
 Новопавловск — город в Ставропольском крае России.
 Новопавловск — название города Борисоглебска Воронежской области России в 1698—1704 годах.
 «Новопавловск» — новоизобретённый корабль Азовской флотилии, а затем Черноморского флота Российской империи.

См. также